Schlossberg oder Schloßberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeindeteile (sortiert nach Staat und Gemeinde):
 Schloßberg (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Schloßberg (Bopfingen), Ortsteil der Gemeinde Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Heideck), Ortsteil der Stadt Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Schloßberg (Gemeinde Maria Alm), Ortschaft von Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schloßberg (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schloßberg (Steiermark), Ortsteil der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schloßberg (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schloßberg (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach (bei Landshut), Landkreis Landshut, Bayern
 Schloßberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schloßberg-Alm, Ortsteil der Gemeinde Eisenberg (Allgäu), Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Schloßberg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Schloßberg (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schloßberg (Gemeinde Waldhausen), Ortschaft von Waldhausen im Strudengau, Oberösterreich
 Schlossberg (Gemeinde Wartberg), Ortsteil von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schloßberg (Gemeinde Wald), Ortsteil von Vorderkrimml im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Schlossberg (Werbach), Wohnplatz auf der Gemarkung des Werbacher Ortsteils Gamburg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

ehemalige Ortsnamen (sortiert nach Staat):
 Schloßberg (Kreis Insterburg, Ostpreußen), Botschagi, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schloßberg, bis 1938: Pillkallen (Kreisstadt in Ostpreußen), Dobrowolsk, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schlossberg, später Collnischken (Kreis Goldap, Ostpreußen), Kolniszki, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schloßberg (Kreis Wirsitz, Posen), Sadki, Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Baulichkeiten:
 Burg Schlossberg – Burgen und Burgställe
 Abschnittsbefestigung Schlossberg (Degersheim)
 Haus Schloßberg – mehrere Bauwerke
 Schlossberg (Werder), Wallburg auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Schlossberg (Oberkirnach) (981,2 m), im Schwarzwald bei Oberkirnach (St. Georgen), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Guggemoosen) (922 m), bei Guggemoosen (Rückholz), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schlossberg (Küstelberg) (791,3 m), im Rothaargebirge bei Küstelberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloßberg (Flossenbürg) (732 m), im Oberpfälzer Wald bei Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern; mit Burg Flossenbürg
 Schlossberg (Leutkirch) (730,1 m), Berg bei Grünenbach, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schlossberg (Bad Ditzenbach) (716,5 m), in der Schwäbischen Alb bei Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg; mit Burgruine Hiltenburg
 Schloßberg (Dießen am Ammersee) (707,9 m), im bayerischen Voralpenland bei Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Schlossberg (Tännesberg) (692 m), im Oberpfälzer Wald bei Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schlossberg (Schelklingen) (685 m), in der Schwäbischen Alb bei Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; mit Burg Hohenschelklingen
 Schlossberg (Schramberg) (683,1 m), in Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; mit Burgruine Hohenschramberg
 Schlossberg (Rhön) (677 m), in Hausen (Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schlossberg oder Hochberg (Bad Saulgau, Berg) (675,5 m), bei Hochberg (Bad Saulgau), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Waldeck) (640,7 m), bei Waldeck (Kemnath), Landkreis Tirschenreuth, Bayern; mit Burgruine Waldeck (Oberpfalz)
 Schlossberg (Landsberg am Lech) (623 m), in Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Schloßberg (Velburg) (621,8 m), bei Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; mit Burgruine Velburg
 Schloßberg (Spies) (616 m), in der Hersbrucker Schweiz bei Spies (Betzenstein), Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgstall Spies
 Schloßberg (Lengenfeld) (612,8 m), bei Lengenfeld (Velburg), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; mit Burgruine Helfenberg (Oberpfalz)
 Schloßberg (Ulrichstein) (609,7 m), im Vogelsberg bei Ulrichstein, Vogelsbergkreis, Hessen; mit Burg Ulrichstein
 Schloßberg (Schloßberg) (606,7 m), bei Schloßberg (Heideck), Landkreis Roth, Mittelfranken, Bayern
 Schloßberg (Höchstädt) (605,1 m), im Fichtelgebirge bei Höchstädt, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Schloßberg (Schönlind) (605 m), im Fichtelgebirge bei Schönlind (Wunsiedel), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Schloßberg (Stierberg) (596 m), in der Hersbrucker Schweiz bei Stierberg (Betzenstein), Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgruine Stierberg
 Schlossberg (Schwarzenberg) (592,5 m), im Erzgebirge in Schwarzenberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schlossberg (Leienfels) (590,1 m), in der Fränkischen Schweiz bei Leienfels, Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgruine Leienfels
 Schloßberg (Riegelstein) (589 m), in der Hersbrucker Schweiz bei Riegelstein (Betzenstein), Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgruine Riegelstein
 Schloßberg (Rattenberg) (588 m), im Bayerischen Wald bei Rattenberg (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern; mit Burg Neurandsberg
 Schloßberg (Hilchenbach) (587,6 m), im Rothaargebirge bei Grund (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; mit Burgruine Ginsburg
 Schloßberg (Landsberied) (587 m), am Rand des Schöngeisinger Forsts bei Landsberied, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern; mit Abschnittsbefestigung Landsberied
 Schloßberg (Strahlenfels) (587 m), in der Hersbrucker Schweiz bei Strahlenfels (Simmelsdorf), Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgstall Strahlenfels
 Schloßberg (Neuhaus an der Eger) (586,8 m), im Fichtelgebirge bei Neuhaus an der Eger (Hohenberg), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Schlossberg (Schönau) (570,9 m), im Wasgau (Pfälzerwald) bei Schönau (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; mit Wegelnburg
 Schloßberg (Haidhof) (569 m), in der Fränkischen Schweiz bei Haidhof (Gräfenberg), Landkreis Forchheim, Bayern; mit Burgstall Schlossberg (Haidhof)
 Schloßberg (Zell) (565 m), im Vorderen Bayerischen Wald bei Zell (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern; mit Burgruine Lobenstein (Oberpfalz)
 Schloßberg (Fränkische Alb) (561 m), bei Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schloßberg (Haderlsdorf) (554,8 m), bei Haderlsdorf (Beratzhausen), Landkreis Regensburg, Bayern; mit Burg Ehrenfels (Bayern)
 Schloßberg (Pölling) (549,5 m), bei Pölling (Neumarkt in der Oberpfalz), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; mit Burgruine Heinrichsbürg
 Schloßberg (Biberachzell) (543 m), bei Biberachzell-Asch (Weißenhorn), in Schwaben, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Schloßberg (Pegnitz) (543 m), in der Fränkischen Alb bei Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schlossberg (Welland) (541,7 m), Eisensandsteinkuppe des Wellands im Gemeindegebiet von Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Hollenberg) (540,7 m), in der Fränkischen Schweiz bei Hollenberg (Pegnitz), Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Burgruine Hollenberg
 Schloßberg (Holzhausen am Hünstein) (540 m), westlich von Holzhausen am Hünstein, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schloßberg (Hauseck) (540 m), in der Fränkischen Schweiz in Hauseck (Etzelwang), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern; mit Burgruine Hauseck
 Schloßberg (Scheßlitz) (530,4 m), in der Fränkischen Schweiz bei Zeckendorf (Scheßlitz), Landkreis Bamberg, Bayern; mit Giechburg
 Schlossberg (Nagold) (529,8 m), im Korngäu bei Nagold (Stadt), Landkreis Calw, Baden-Württemberg; mit Burg Hohennagold
 Schloßberg (Hechlingen) (528,3 m), bei Hechlingen (Heidenheim), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schloßberg (Kipfenberg) (527,4 m), bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schloßberg (Henneberg) (527,0 m), bei Henneberg (Meiningen), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen; mit Burg Henneberg
 Schlossberg (Herrenberg) (522,8 m), in Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Schlossberg (Hessisch Lichtenau) (522,3 m), zwischen Retterode und Reichenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen; mit Burg Reichenbach (Hessen)
 Schloßberg (Hohenfels) (520,9 m), bei Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern; mit Burgruine Hohenburg (Hohenfels)
 Schloßberg (Bechthal) (513 m), bei Bechthal (Raitenbuch), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern; mit Burg Bechthal
 Schlossberg (Hermaringen) (503,4 m), in der Schwäbischen Alb bei Hermaringen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; mit Burg Güssenburg
 Schloßberg (Oberotterbach) (503,1 m), im Wasgau (Pfälzerwald) bei Oberotterbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz; mit Burg Guttenberg (Pfalz)
 Schlossberg (Sonneberg) (502,3 m), in Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen; mit Burg Sonneberg
 Schloßberg (Satteldorf) (501,3 m), Hügel am Fuß der Crailsheimer Hardt bei Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schlossberg (Neusitz) (498 m), in der Frankenhöhe bei Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern; mit Burgstall Neusitz
 Schlossberg (Burgbernheim) (495 m), in der Frankenhöhe bei Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schlossberg (Drosendorf) (493,1 m), in der Fränkischen Schweiz bei Drosendorf (Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Schlossberg (Nordenberg) (493 m), in der Frankenhöhe bei Nordenberg (Windelsbach), Landkreis Ansbach, Bayern; mit Burg Nordenberg
 Schloßberg (Gablingen) (490 m), bei Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schlossberg (Ebersteinburg) (487,4 m), im Schwarzwald in Ebersteinburg in kreisfreier Stadt Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Ostheim vor der Rhön) (481,6 m), in der Vorderen Rhön bei Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; mit Ruine Lichtenburg
 Schloßberg (Elmstein) (458,6 m), im Pfälzerwald bei Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz; mit Burg Elmstein
 Schloßberg (Lemberg) (457,9 m), im Wasgau (Pfälzerwald) bei Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schlossberg (Freiburg im Breisgau) (455,9 m), im Schwarzwald bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Schlossberg (Alerheim) (455 m), bei Alerheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern; mit Schloss Alerheim
 Schlossberg (Eversberg) (452,9 m), in Eversberg (Meschede), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen; mit Burg Eversberg
 Schloßberg (Ringgau) (452,3 m), im Ringgau zwischen Markershausen und Holzhausen (Herleshausen), Werra-Meißner-Kreis, Hessen; mit Ruine Brandenfels
 Schloßberg (Großtöpfer) (442,5 m), im Eichsfeld bei Großtöpfer (Geismar), Landkreis Eichsfeld, Thüringen; mit Burgruine Greifenstein (Eichsfeld)
 Schloßberg (Vorderweidenthal) (437,6 m), im Pfälzerwald bei Vorderweidenthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz; mit Burg Lindelbrunn
 Schloßberg (Merzalben) (437 m), im Pfälzerwald bei Merzalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; mit Burg Gräfenstein
 Schlossberg (Regenstauf) (436,6 m), in Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern; mit Schlossbergturm (Regenstauf)
 Schlossberg (Kallmünz) (433,2 m), in Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern; mit Burgruine Kallmünz
 Schloßberg (Oberscheinfeld) (424,9 m), im Steigerwald bei Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Bayern; mit Ruine Scharfeneck
 Schloßberg (Frankensteiner Wald) (424,3 m), im Pfälzerwald bei Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, mit Burg Frankenstein
 Schloßberg (Diemersteiner Wald) (423,8 m), im Pfälzerwald bei Diemerstein (Frankenstein), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, mit Burg Diemerstein
 Schlossberg (Markt Einersheim) (420 m), im Steigerwald bei Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern; mit Burgruine Speckfeld
 Schloßberg (Schönstein) (419,0 m), im Höhenzug Hemberg bei Schönau (Gilserberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schlossberg (Castell) (396,6), im Steigerwald bei Castell (Unterfranken), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schlossberg (Arnstadt) (388,9 m), bei Angelhausen-Oberndorf (Arnstadt), Ilm-Kreis, Thüringen
 Schlossberg (Biedenkopf) (386,2 m), in Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schlossberg (Reichswald) (383 m), im Reichswald bei Hohenecken, kreisfreie Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schlossberg (Hambach) (379,2 m), in der Haardt (Pfälzerwald) bei der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schloßberg (Homberg) (376,5 m), in Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; mit Ruine Hohenburg (Homberg)
 Schloßberg (Namborn) (375,9 m), bei Eisweiler (Namborn), Landkreis St. Wendel, Saarland; mit Ruine Liebenburg (Namborn)
 Schloßberg (Altenkirchen) (375,8 m), bei Altenkirchen (Pfalz), Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schlossberg (Sternenfels) (375,4 m), im Stromberg bei Sternenfels, Enzkreis, Baden-Württemberg; mit Schlossbergturm (Sternenfels)
 Schloßberg (Nieder-Beerbach) (370 m), im Odenwald bei Nieder-Beerbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen; mit Burg Frankenstein (Odenwald)
 Schloßberg (Preunschen) (365 m), im Odenwald bei Preunschen, Landkreis Miltenberg, Bayern; mit Burg Wildenberg (Kirchzell)
 Schloßberg (Trarbach) (364,0 m), in Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Schloßberg (Felsberg) (353,7 m), bei Felsberg (Saar), Landkreis Saarlouis, Saarland; mit Burgruine Teufelsburg (Saarland)
 Schloßberg (Lachen-Speyerdorfer Wald) (343,2 m), im Pfälzerwald bei Esthal-Erfenstein, aber Gemarkung der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz; mit Burg Spangenberg
 Schloßberg (Merenberg) (337 m), im Westerwald in Merenberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; mit Burg Merenberg
 Schloßberg (Wilgartswiesen) (336,9 m), im Pfälzerwald bei Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; mit Falkenburg (Pfalz)
 Schloßberg (Obermoschel) (331,4 m), im Nordpfälzer Bergland bei Obermoschel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz; mit Burg Landsberg (Pfalz)
 Schloßberg (Stauf) (327,1 m), im Nordpfälzer Bergland bei Stauf (Eisenberg), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz; mit Burg Stauf (Pfalz)
 Schlossberg (Homburg) (325 m), in Homburg (Saar), Saarpfalz-Kreis, Saarland; mit Burgruine Hohenburg (Homburg) und Schlossberghöhlen
 Schlossberg (Dahn) (323,1 m), im Pfälzerwald bei Dahn, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schlossberg (Lauf) (310 m), im Schwarzwald bei Lauf (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg; mit Burg Neu-Windeck
 Schloßberg (Hammelburg) (308 m), bei Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern; mit Schloss Saaleck
 Schlossberg (Kirkel) (307 m), in Kirkel-Neuhäusel, Saarpfalz-Kreis, Saarland; mit Burg Kirkel
 Schloßberg (Gudensberg) (305,8 m), in Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; mit Obernburg (Gudensberg)
 Schloßberg (Eckartsberga) (299,4 m), in der Finne bei Eckartsberga, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schlossberg (Heppenheim) (294,6 m), im Odenwald in Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen; mit Starkenburg (Burg)
 Schlossberg (Klingenberg am Main) (293 m), im Spessart bei Klingenberg am Main, Bayern
 Schloßberg (Jesberg) (282,9 m), im Löwensteiner Grund in Jesberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; mit Burg Jesberg
 Schlossberg (Nieder-Modau) (280,0 m), im Odenwald bei Nieder-Modau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen; mit Burg Nieder-Modau
 Schloßberg (Bolanden) (276,9 m), im Alzeyer Hügelland bei Bolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz; mit Burg Neu-Bolanden
 Schlossberg (Dillenburg) (270 m), in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen; mit Wilhelmsturm (Dillenburg) und Schlossbergtunnel Dillenburg
 Schlossberg (Arnsberg) (256 m), in Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schlossberg (Haardt) (230 bis 300 m), Bergsporn des Weinbiets in der Haardt (Pfälzerwald), kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schlossberg (Werbach) (242,5 m), bei Werbach-Gamburg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloßberg (Saarburg) (206,5 m), bei Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz; mit Saarburg (Burg)
 Schlossberg (Dohna) (155 m), in Dohna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; mit Ruine Burg Dohna
 Schlossberg (Burg) (62,0 m), im Oberspreewald bei Burg (Spreewald), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schlossberg (Buckow (Märkische Schweiz)) (61,5 m) in Buckow (Märkische Schweiz), Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Schlossberg (Biesenthal) (48 m), in Biesenthal, Landkreis Barnim, Brandenburg; mit Kaiser-Friedrich-Turm (Biesenthal)
 Schlossberg (Ralswiek) (24 m), bei Ralswiek im Amt Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloßberg (Pantelitz) (23 m), bei Pantelitz im Amt Niepars, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlossberg (Gützkow) (16,6 m), in Gützkow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlossberg (Alt Tellin) (2,5 m), in Alt Tellin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

in Frankreich:
 Schlossberg (Dagsburg) (640 m), in den Vogesen bei Dabo, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle; mit Burgruine Dagsburg (Lothringen)
 Schlossberg (Vogesen) (584 m), in den Vogesen bei Reinhardsmunster, Arrondissement Saverne, Département Bas-Rhin
 Schlossberg (Wingen) (551 m), im Wasgau bei Wingen, Arrondissement Haguenau-Wissembourg, Département Bas-Rhin; mit Burgruine Hohenburg (Elsass)
 Schlossberg (Lichtenberg) (480 m), in den Nordvogesen bei Lichtenberg, Arrondissement Saverne, Département Bas-Rhin; mit Burg Lichtenberg (Elsass)
 Schlossberg (Lemberg, Lothringen) (400 m), in den Nordvogesen bei Lemberg, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle
 Schlossberg (Haspelscheidt) (388 m), in den Nordvogesen bei Haspelschiedt, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle
 Schlossberg (Rimlingen) (375 m), in den Nordvogesen bei Rimling, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle
 Schlossberg (Bitsch) (347 m), in den Nordvogesen bei Bitche, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle; mit Festung Zitadelle von Bitsch
 Schlossberg (Breidenbach) (345 m), in den Nordvogesen bei Breidenbach, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle
 Schlossberg (Lützelstein) (330 m), in den Nordvogesen bei La Petite-Pierre, Arrondissement Saverne, Département Bas-Rhin; mit Burg Lützelstein
 Schlossberg (Forbach) oder Kappelberg (328 m), bei Forbach, Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle, Département Moselle; mit Schlossbergturm Saareck
 Schlossberg (Hommert) (320 m), in den Vogesen bei Hommert, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle
 Schlossberg (Lützelburg) (315 m), in den Vogesen bei Lutzelbourg, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle; mit Burgruine Lützelburg (Lutzelbourg)
 Schlossberg (Warsberg) (307 m), bei Ham-sous-Varsberg, Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle, Département Moselle; mit Burgruine Groß-Warsberg
 Schlossberg (Niederweiler) (305 m), in den Vogesen bei Niderviller, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle
 Schlossberg (Oberhomburg) (286 m), bei Hombourg-Haut, Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle, Département Moselle; mit Burgruine Homburg (Lothringen)
 Schlossberg (Bärental) (282 m), im Wasgau bei Baerenthal, Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle; mit Burg Ramstein (Lothringen)

in Österreich:
 Schlossberg (Fohnsdorf) (1053 m), bei Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark
 Lienzer Schlossberg (ca. 1015 m), in den Villgratner Bergen bei Lienz, Bezirk Lienz, Tirol; mit Venedigerwarte
 Schlossberg (Hohenems) (740 m), bei Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Murauer Schlossberg (ca. 860 m), in Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Schloßberg (Hausruck) (720 m), im Hausruck bei Haag und St. Marienkirchen, Oberösterreich
 Schlossberg (Dürnstein) (564 m), in der Wachau bei Dürnstein, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich; mit Starhembergwarte
 Schlossberg (Schwarzenbach) (530 m), in der Buckligen Welt bei Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schlossberg (Kirchschlag) (480 m), in der Buckligen Welt bei Kirchschlag, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich; mit Burgruine Kirchschlag in der Buckligen Welt
 Grazer Schloßberg (474 m), in Graz, Statutarstadt, Steiermark
 Wildoner Schlossberg (450 m), bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hainburger Schlossberg (300 m), bei Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Linzer Schlossberg, im Altstadtviertel Linz, Statutarstadt, Oberösterreich; mit Linzer Schloss

in der Schweiz:
 Schlossberg (Uri) (3133 m), in den Urner Alpen bei Engelberg, Kanton Uri
 Schlossberg (Baden) (457 m), in Baden AG, Bezirk Baden, Kanton Aargau

in Tschechien:
 Zámecký vrch (529,6 m), im Böhmischen Mittelgebirge in Česká Kamenice, Region Ústecký
 Doubravská hora (Teplitzer Schlossberg) (393 m), im Böhmischen Mittelgebirge in Teplice, Region Ústí

in der Ukraine:
 Schlossberg (Kiew) (169 m), in Kiew

Berge und Erhebungen in Deutschland mit nicht recherchierter Höhe (sortiert nach Alphabet):
 Schloßberg (Chemnitz), in Chemnitz-Schloßchemnitz, kreisfreie Stadt Chemnitz, Sachsen
 Schlossberg (Cottbus), in Cottbus, kreisfreie Stadt in Brandenburg; mit Schlossturm; siehe Grünanlage am Cottbuser Schlossberg
 Schloßberg (Ebingen), in der Schwäbischen Alb bei Ebingen (Albstadt), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlossberg (Großschlaisdorf), bei Großschlaisdorf-Göhren (Lunzenau), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schlossberg (Quedlinburg), am Harz in Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schlossberg (Tübingen), in Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; mit Schloss Hohentübingen

Weinlagen und Weinbaugebiete:
 Heppenheimer Schlossberg, Weinlage in Heppenheim (Bergstraße), Kreis Bergstraße, Hessen; siehe Heppenheim#Weinbau
 Rödelseer Schloßberg, Großweinlage um Rödelsee, Weinanbaugebiet Franken, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rüdesheimer Berg (Schlossberg), Weinlage in Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Saalecker Schloßberg, Weinlage bei Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schloßberg, Weinlage in Harxheim (Rheinhessen), Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Alsace Grand Cru Schlossberg, Grand-Cru-Lage in Kaysersberg im Elsass, Frankreich
 Schlossberg, Weingarten an der Hoflößnitz, Sachsen

Schutzgebiete:
 Schloßberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Schloßberg Ellwangen und Schönenberg, Landschaftsschutzgebiet im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloßberg Friedingen, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schlossberg mit Ruine Flochberg, Natur- und Landschaftsschutzgebiet im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlossberg Staufen, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schlossberg-Hauberg, Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Schlossberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kanton Aargau
 Kanonen- und Schloßberg, Schäfergrund, Naturschutzgebiet in Brandenburg 

Schlossberg ist der Familienname folgender Personen:
 Max Schlossberg (1873–1936), baltisch-amerikanischer Trompeter

Siehe auch:
 Alter Schlossberg
 Burgberg
 Landschaftsschutzgebiet Schlossberg
 Schlosberg
 Schloss Berg
 Schloss Berge
 Schlossberg 2
 Schlossbergalpe
 Schlossberger
 Schlossberghöhlen
 Schlossbuck
 Schlossburg
 Schlosshügel
 Stade du Schlossberg